Groepper ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Groepper (1909–2002), deutscher Diplomat
 Michael Groepper (* 1945), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Gröpper